Ennis (Irlanda), ciutat al comtat de Clare (Irlanda)
 Ennis (Montana)
 Ennis (Texas)